Чет Фа́лисек (; род. 1965) — американский видеоигровой сценарист, ранее работавший в компании Valve одним из главных сценаристов вместе с Эриком Уолпоу и Марком Лэйдлоу. В соавторстве с ними он работал над созданием сюжетов для серий Half-Life и Portal, а также сам написал сюжет для Left 4 Dead. Фалисек вместе с Уолпоу был также создателем сайта Old Man Murray, который был закрыт в 2002 году. В мае 2017 года покинул Valve, где проработал 12 лет.

Работы

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1965 году
Википедия:Биографии современников
Сценаристы компьютерных игр